

Miejscowości na Białorusi 

 Kalwiszki – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa.

Miejscowości na Litwie 

 Kalwiszki – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie wisagiński.
 Kalwiszki – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.